Aspekt (von lateinisch aspectus „Anblick, Ansicht“) steht für:

 Aspekt (Astrologie), Qualität der Stellung von Sonne, Mond und Planeten
 in der Astronomie eine bestimmte Stellung von Objekten, siehe Konstellation
 Aspekt (Biologie), jahreszeitliches Erscheinungsbild eines Ökosystems oder einer Biozönose
 Aspekt (Linguistik), grammatische Kategorie des Verbs
 in der Informatik eine nicht-funktionale Anforderung, die außer mit aspektorientierten Programmiersprachen nicht einfach modularisiert werden kann, siehe Cross-Cutting Concern
 ein Pseudonym des englischen Trance-Projekts Smith & Pledger
 Gruppe Aspekt, Künstlergruppe (1972–1978)
 Aspekt Telefilm-Produktion, deutsche Filmproduktionsgesellschaft

Siehe auch:

 aspekte (ZDF-Kulturmagazin)